Ел Лаурел има више значења:

 Ел Лаурел (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Лаурел (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Лаурел (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Лаурел (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лаурел (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лаурел (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лаурел (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лаурел (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лаурел (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лаурел (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лаурел (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лаурел (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лаурел (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лаурел (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лаурел (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Лаурел (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Лаурел, Дон Аркадио (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Лаурел, Антонио Рамирез (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Лаурел (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Лаурел (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Лаурел (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Лаурел, Елијас Гонзалез (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Лаурел (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Лаурел, Ел Монте (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лаурел (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лаурел (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лаурел (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лаурел (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лаурел (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лаурел (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лаурел (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лаурел (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лаурел (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лаурел (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лаурел (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лаурел (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Лаурел, Ел Каракол (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лаурел (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лаурел (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лаурел (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Лаурел (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лаурел (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лаурел, Хилберто Марин Мартинез (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лаурел (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лаурел (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лаурел (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лаурел (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лаурел (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лаурел (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лаурел (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Лаурел (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Лаурел, Абел Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лаурел (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лаурел (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лаурел (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лаурел (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лаурел (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лаурел (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лаурел (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лаурел (Зарагоза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лаурел (Атолинга), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Лаурел (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Лаурел (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Лаурел (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Лаурел (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Лаурел (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику